Валентина Ивановна Трифонова (род. 25 апреля 1950 года, село Янтиково, Чувашская АССР) — актриса Чувашского драмтеатра, , заслуженная артистка Российской Федерации (1998).

Биография 
Родилась 25 апреля 1950 года в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской АССР.

В 1972 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Актёрское творчество 
За время работы в театре ею создан ряд ярких сценических образов, а именно: Валентина — «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, Софья — «Бесталанная» И. Тобилевича, Алёнка — «Голубые олени» А. Коломийца, Эстер — «Сила любви» В. Яковлева, Мая — «Мать, отец и дети» Г. Хухашвили, Марук — «Выйди-выйди за Ивана» Н. Айзмана, Сафия — «Озорная молодость» И. Абдуллина, Рози — «Табунщик» Э. Сиглигетти, Валя — «Тетушка Праски дочку выдает» А. Чебанова, Ахахпи — «Именем твоим» П. Афанасьева, Лилька — «Совершеннолетие» А. Заридзе, Колдунья — «Украденная невеста» Е. Никитина, Зарина — «Запрещенная любовь» А. Партта, Улькка — «Кукушка в чужом гнезде», Манюк — «После свадьбы невесту не ищут» и Анита — «Накануне покаяния» Н. Сидорова, Ольга — «Нашествие» Л. Леонова, Зинка — «Иван и Мадонна» А. Кудрявцева, Кленышева — «Восточная трибуна» А. Галина, Наталья — «Тихий Дон» М. Шолохова, Ольга Павловна -«Чужой ребенок» В. Шкваркина, Василиса -«На дне» М. Горького, Роза Мамаи — «Арлезианка» А. Додэ, Валентина Федоровна — «Бабушка Праски внука женит» А. Чебанова, Лукерья Похлебкина — «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова, Фиона — «Морозное дыхание метели» И. Бунина, Йаскар — «В деревне» Ф. Павлова и др.

Награды и признание 
 
 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1998)

Примечания

Ссылки 
 25 апреля 2010 года заслуженная артистка Российской Федерации Трифонова Валентина Ивановна отмечает свой юбилей

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Народные артисты Чувашской АССР
Заслуженные артисты Чувашской АССР
Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова